Die Saison 2021/22 war die 30. Spielzeit der Berlin-Liga und die vierzehnte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. In der Vorsaison wurden die Abstiege aus der Berlin- und der Oberliga sowie der Aufstieg aus den zwei Landesligen ausgesetzt, weshalb 19 Mannschaften an der Saison 2021/22 teilnahmen. Sie begann am 30. Juli 2021 mit dem Spiel FC Stern Marienfelde gegen BSV Al-Dersimspor (0:1) und endet am 19. Juli 2022 mit dem 38. Spieltag. Auf Grund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie mussten zahlreiche Partien verschoben werden. Dadurch war die Tabellensituation noch bis Mai 2022 unübersichtlich.

An der Tabellenspitze boten sich zunächst die Füchse Berlin und Sparta Lichtenberg einen Zweikampf, ehe im zweiten Drittel der Saison TuS Makkabi dazustieß und im letzten Drittel noch der Frohnauer SC. Während Frohnau darauf verzichtete, meldeten sich beim NOFV die anderen drei Aufstiegsaspiranten sowie der Berliner SC und Empor Berlin für die nachfolgende Oberliga-Saison an. Das Rennen um den Aufstieg konnte schließlich TuS Makkabi für sich entscheiden, die nach dem 37. Spieltag uneinholbar vor den Füchsen Berlin lagen. Am letzten Spieltag sicherte sich Makkabi durch einen Auswärtssieg bei Berlin Türkspor auch noch den Berliner Meistertitel.

Im Tabellenkeller standen frühzeitig der 1. FC Novi Pazar 95 und Fortuna Biesdorf als Absteiger fest. Nach dem 37. Spieltag folgten außerdem der FC Brandenburg 03 und Türkiyemspor als weitere Absteiger in die Landesliga. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der TSV Mariendorf 1897 und der BFC Preussen aus der Staffel 1 sowie der Lichtenrader BC 25 aus der Staffel 2 auf. Preussen setzte sich in den Aufstiegsspielen mit 5:0 und 2:3 gegen den SV Stern Britz (Staffel 2) durch.

Teilnehmer 

An der Spielzeit 2021/22 nahmen insgesamt 19 Vereine teil.

Keine Teilnehmer kamen aus den Bezirken Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick.

Statistik

Tabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Mannschaft der Saison 
Basierend auf der Anzahl der Nominierungen für die Elf des Tages der Berliner Fußballwoche ergibt sich vereinsübergreifend diese Mannschaft der Saison:
 Tor: Sven Reimann (Empor Berlin)
 Abwehr: Mohamed Saloun Touré (Hilalspor), Nicholas Schöning (Frohnauer SC), Yannick Wilhelm (Frohnauer SC)
 Mittelfeld: Joshua Lang (Sparta Lichtenberg), Dennis Wegner (Empor Berlin), Gojko Karupovic (Sparta Lichtenberg), Faruk Numan Sentürk (Füchse Berlin)
 Angriff: Patrick Roberto Lenz (TuS Makkabi), Caner Özcin (Füchse Berlin), Daniel Hänsch (Sparta Lichtenberg)

Zuschauer 
In 341 Spielen kamen 28.092 Zuschauer ( 82 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 403 FC Stern Marienfelde – BSV Al-Dersimspor (1. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 9 SV Empor Berlin – Berliner Sport-Club (13. Spieltag)

Berliner Meister

Literatur

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2021 22
2021